La familia Sucre es una de las prominentes dinastías de políticos en la historia de Venezuela. Su miembro más significativo el Mariscal Antonio José de Sucre.Rafael José Sucre Poveda, General de brigada  (1928-1995).

Orígenes
La familia Sucre tiene sus orígenes en Bélgica y su asentamiento en Venezuela vino por Carlos de Sucre Garrido y Pardo, un noble  español, hijo de Charles Adrián de Soucre, Marqués de Preux, Barón de Prue , Señor y Barón del castillo Sieglére y Señor y Barón de Gaber, noble flamenco al servicio de España. Estas dos últimas baronías las heredó su hermana Adrianne Beatrice de Soucre que contrajo matrimonio con su tío el conde von Julemont und Bolland. Estas heredades pasaron a manos de la única hija de ambos, Wilhelmine von Eynatten von Julemont und Bolland, quien contrajo matrimonio con Henri de Namur, de la casa Dampierre. Cuando las rentas de estas tierras pasaron a los descendientes españoles de dicho matrimonio Namur von Eynatten, todas ellas en Flandes, sus parientes Sucre afincados en Venezuela las reclamaron, perdiendo estos últimos tal litigio.

Los Sucre o Soucre eran descendientes de la mayor parte de la alta nobleza flamenca y francesa, siendo los más destacables los duques soberanos de Brabante, Aquitania, Bretaña o las familias reales Capeto y Plantagenet. Casó el marqués de Preux con doña María Buenaventura Carolina Isabel Garrido y Pardo, originaria de España. Carlos de Sucre Garrido y Pardo sirvió como soldado en Cataluña en 1698, llegando ser administrador colonial español como gobernador de Cartagena de Indias y Capitán General de Cuba. El 22 de diciembre de 1779, los Sucre arriban a Venezuela. Siendo Sucre Garrido y Pardo designado Gobernador de la Nueva Andalucía, antigua provincia venezolana donde es el núcleo de la historia de los Sucre en Venezuela. En Ecuador y Perú también existen familiares del coronel Antonio José de Sucre aunque en los últimos años también hubo un pequeño número en la parte céntrica de Argentina.

Miembros destacados
( No todos ellos de la noble familia flamenca afincada en Venezuela )
Carlos de Sucre Garrido y Pardo, (n. 1680), Marqués de Preux, Gobernador colonial de  Cartagena de Indias
Vicente de Sucre (1761-1824), patriota venezolano padre de Antonio José de Sucre
Antonio José de Sucre, (1795-1830), militar venezolano, Gran Mariscal de Ayacucho, Presidente de Bolivia
Antonio José Sucre Alcalá, (1831-1895), militar y sacerdote venezolano, sobrino del Gran Mariscal de Ayacucho
Leopoldo Sucre Figarella, (1926-1996), Ministro de Obras Públicas, Senador, Presidente de la Corporación Venezolana de Guayana, y Gobernador del Estado Bolívar
Manuel Sucre García, (n. 1955), hijo de Juan Manuel Sucre Figarella, CEO del periódico El Nacional
José Francisco Sucre Figarella, (1932 - 2007), intelectual, escritor, embajador en sedes diplomáticas europeas y la ONU, Ministro de Cultura (1988)
Guillermo Sucre, (1933 - ), poeta, escritor, ensayista, profesor universitario. Premio Nacional de Literatura 1976
Juan Manuel Sucre Figarella, (1925-1996) general de Brigada del ejército venezolano
José Antonio Ramos Sucre (1890-1930), poeta y escritor
Luis Alberto Sucre, historiador
Jorge Sucre, Presidente del partido Proyecto Venezuela
Andrés Sucre Eduardo, Ingeniero, Ministro de Obras Públicas (1958), presidente de CANTV (1968-1975) y de CVG (1978 - 1981) 
Gustavo Sucre Eduardo S.J., religioso jesuita, vicerrector fundador de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas  
Simona Sucre, hija del Gran Mariscal de Ayacucho y María Carcelen.
 Ricardo Sucre Heredia, politólogo venezolano 
Leopoldo Sucre, pianista y compositor. Durante varios años dirigió la Banda Marcial Caracas. 
Antonio José Sucre, Cirujano General, Clínica La Floresta de Caracas
Cecilia Núñez Sucre, (1883 - 1969), educadora y política venezolana.
 Jesús Sucre, (1988 -), receptor de los Marineros de Seattle
Juan Manuel Sucre Trias, (1940–1983), economista, parlamentario y diplomático
José Manuel Sucre Ciffoni, (1963-), abogado, parlamentario, Secretario de la Presidencia y funcionario de la ONU.
Francisco Sucre Ciffoni, (1967-), Abogado(UCV 1992), Maestría Políticas Públicas (Universidad Georgetown-Washington D.C.-1994-1996), Maestría Gerencia Política (Universidad George Washington-Washington D.C.-1997-1999), Becario Fundación Gran Mariscal de Ayacucho, Becario OEA (Organización de Estados Americanos), Funcionario Diplomático en la Embajada de Venezuela en los Estados Unidos, Secretario Ejecutivo de la Comisión Bicameral del Congreso de la República de Venezuela que estudió la reforma de la Constitución Nacional, Director de la Oficina de la Presidencia del Congreso de la República de Venezuela, Abogado de la Oficina de Asuntos Internacionales de la Consultoría Jurídica del Banco Central de Venezuela, Consultor en materia de Democracia Digital para el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), Cofundador del Programa de Gobernabilidad para América Latina de la Escuela de Gerencia Política de la Universidad George Washington, Observador Electoral de la OEA en las elecciones regionales de los Estados Unidos Mexicanos-2009, Diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela por el Estado Bolívar (2016-2021).
 Juan Manuel Sucre Ruiz, minero de la región Guayana
 Bibiana Sucre, bióloga. Directora de la organización ambiental Provita. 
 José Antonio Delgado Sucre, (1965-2006) alpinista, fue el primer montañero venezolano en alcanzar cinco cumbres de más de ocho mil metros de altura
 Manuel Sucre A (1992-) Arquitecto
 Leopoldo Sucre A (1992-) hotelero
 Elizabeth Sucre (1967-), hotelera

Véase también

 Familia Urdaneta

Enlaces externos
https://archive.is/20110928012033/http://www.fuerzasarmadasecuador.org/english/historia/ecuadorgrancolombiasucre.htm] Biografía de Antonio José de Sucre